Discouraged Ones — музичний альбом гурту Katatonia. Виданий квітень 1998 року лейблом Avantgarde MusicCentury Black. Загальна тривалість композицій становить 46:57. Альбом відносять до напрямку дум-метал.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Katatonia
Музичні альбоми 1998
Англомовні музичні альбоми